(vent d'ouest en anglais) peut faire référence à :

, expression anglophone désignant un vent qui souffre de l'ouest vers l'est.

Œuvres 

"West Wind", une chanson de Miriam Makeba tirée de ,
 , un roman américain,
 West Wind Aviation, deuxième plus gros groupe commercial en avionique de la Saskatchewan,
 , un moulin à vent à l'ouest de Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi